Amerikai Egyesült Államok
 Rye (Arizona)
 Rye (Arkansas)
 Rye (Colorado)
 Rye (Florida)
 Rye (Missouri)
 Rye (New Hampshire)
 Rye (kisváros, New York)
 Rye (nagyváros, New York)
 Rye (Texas)
 Rye (Washington)

 Ausztrália
 Rye (Victoria)

 Egyesült Királyság
 Rye (East Sussex), Anglia
 Rye (Hampshire), Anglia

 Franciaország
 Rye (Jura)

Nevek
 Rye, családnév